Shenzhou est le nom de la compagnie Hasee en Chine.
 Shenzhou est une capsule spatiale chinoise, qui fut la première à emmener un taïkonaute en orbite le .
 Le programme Shenzhou, le premier programme de vol spatial habité de la Chine.
 Shenzhou est une ville de la province du Hebei en Chine.
 Shenzhou est un site web communautaire francophone proposant des hébergements de blog.
 (8256) Shenzhou, astéroïde.